Бе́лица () — река в Рогачёвском и и Жлобинском районах Гомельской области Белоруссии. Левый приток реки Добысна.

Начинается в 1,2 км к юго-западу от деревни Старая Кошара Рогачёвского района. В 2 км к юго-востоку от деревни Малевичи Жлобинского района впадает в Добысну.

Длина реки составляет 31 км. Площадь водосбора — 197 км². Средний наклон водной поверхности — 0,4 м/км.

Русло канализовано на всём протяжении. В связи с этим Белица носит альтернативное название Луковский канал (). Река принимает сток из системы мелиорационных каналов общей протяжённостью 168 км.

Примечания

Литература 
 
 
 

Бассейн Днепра
Реки Гомельской области
Рогачёвский район
Жлобинский район